Алекса́ндр Ва́гин:
 Вагин, Александр Андреевич (1909 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор зернового совхоза «Старобельский», Герой Социалистического Труда.
 Вагин, Александр Николаевич (1884—1953) — генерал-майор, командир Оренбургской армейской группы Южной армии.